Berhampur (Orissa), ciutat del districte de Ganjam a Orissa, Índia 
 Baharampur, ciutat de Bengala Occidental a l'Índia, capital del districte de Murshidabad 
 Berhampore (Wellington), suburbi de Wellington a Nova Zelanda